Король Матиуш I

 Король Матиуш I — повесть польского писателя и педагога еврейского происхождения Януша Корчака.
 Король Матиуш I — польский детский художественный фильм 1958 года.